Mohamed Sylla (1971-2010), footballeur guinéen.
 Mohamed Ofei Sylla (1974-2019), footballeur guinéen.
 Mohamed Sylla (1977-), footballeur guinéen.
 Mohamed Sylla (1994-), vrai nom du rappeur MHD.